SLO steht für:
 San Luis Obispo, Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 San Luis Obispo County, County im US-Bundesstaat Kalifornien
 Scanning Laser Ophtalmoscope, bildgebendes Verfahren in der Augenheilkunde
 Self Liquidating Offer, Begriff aus dem Handelsmarketing
 Service Level Objective (siehe auch Service Level Management, Service Level Agreement)
 Slowakei, UNDP-Code
 Slowenien, olympisches Länderkürzel und Autokennzeichen
 Smith-Lemli-Opitz-Syndrom, eine Erbkrankheit
 System Landscape Optimization, Verfahren zur Anpassung von (SAP)-Softwaresystemen

slo steht für:
 Slowakische Sprache (ISO-639-2/B-Code), westslawische Sprache

SLO